Чемпіонат Австрії 2000—2001 () — 90-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Другий титул чемпіона Австрії здобув Тіроль (Інсбрук).

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

2001
Австрія
Австрія
2000 в австрійському спорті
2001 в австрійському спорті